Чемпионат Сербии по футболу 2016/2017 () — одиннадцатый сезон Суперлиги с момента её основания. Чемпионский титул защищал «Црвена звезда».

В турнире примет участие 16 команд.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Турнирная таблица

Первый этап

Второй этап

Плей-офф за чемпионство

Плей-офф за сохранение места в Суперлиге

Результаты матчей 

 •  •

Потуровая таблица

Статистика

Бомбардиры

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги
 Таблицы и результаты Суперлиги
 Суперлига Сербии на soccerway

Сербия
Чемпионат Сербии по футболу
Спорт в Сербии в 2016 году
Спорт в Сербии в 2017 году